Abiaca ist die Bezeichnung von:
 Abiaca Creek, ein Fluss im US-Bundesstaat Mississippi
 Abiaca Creek Bridge, eine historische Brücke des NRHP im US-Bundesstaat Mississippi (NRHP-ID. 04000218)